Озерковское сельское поселение — упразднённое 12 апреля 2010 года муниципальное образование в Окуловском муниципальном районе Новгородской области.

Крупнейший населённый пункт и бывший административный центр — деревня Озерки.

Территория сельского поселения была расположена в центре Новгородской области, на востоке Окуловского района; которая граничит:
 на севере с Кулотинским городским поселением;
 на северо-востоке с Котовским сельским поселением;
 на востоке с Боровичским муниципальным районом.
 на юге с Угловским городским поселением (территорией, до апреля 2010 года);
 на северо-западе с Окуловским городским поселением;
 на западе с Турбинным сельским поселением;

Озерковское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года . В состав сельского поселения тогда вошли 23 населённых пункта. 12 апреля 2010 года вступил в силу областной закон № 722-ОЗ, сокративший число сельских поселений района до четырёх: из Озерковского сельского и Угловского городского поселений вновь образовано одно — Угловское городское поселение.

Населённые пункты

Источники 

Упразднённые сельские поселения Новгородской области
Упразднённые муниципальные образования Окуловского района
Сельские поселения, упразднённые в 2010 году